Кампіан Павло
 Кампіан Мартин